Storia di Anna – sceneggiato televisivo italiano del 1981
 Storia di Anna (Call Me Anna) – film TV statunitense del 1990